MIII (luchtschip)
 MIII (architecten)
 Het Romeinse getal 1003
Zie ook
 M3